Gianni Da Campo – regista, scrittore, traduttore e insegnante di lettere italiano
 Hernán Da Campo – calciatore argentino
 Mattia Da Campo – cestista italiano
 Steff da Campo – disc jockey e produttore discografico olandese